Alex Comas – ex calciatore colombiano
 Albert Rocas Comas – pallamanista spagnolo
 Érik Comas – ex pilota automobilistico francese
 Gastón Comas – calciatore argentino
 Jaume Comas – ex cestista spagnolo
 Joan Comas Pausas – pittore, mercante e architetto spagnolo
 Joan Dalmau Comas – cestista spagnolo
 Jorge Comas – ex calciatore argentino
 Josep Comas i Solà – astronomo spagnolo
 Lautaro Comas – calciatore argentino
 Liliana Comas – ex cestista peruviana
 Manel Comas – allenatore di pallacanestro spagnolo